L’ordre de l'Aigle blanc (Pologne) est un ordre honorifique polonais, créé en 1325 par le roi Ladislas . Après 1815, l’empereur Alexandre , devenu roi de la , en devient le grand maître et 
 L’ordre de l’Aigle blanc (Russie impériale), est intégré en 1831 dans la liste des décorations russes, il existe ainsi jusqu'à la fin du tsarisme en 1917.
 L’ordre de l’Aigle blanc (Serbie) est une décoration instituée par Milan  de Serbie, roi de Serbie le .

Homonymie phaléristique